Un autre homme (1990), film québécois de Charles Binamé.
Un autre homme (2003), film français de Catherine Klein.
Un autre homme (2009), film suisse de Lionel Baier.